Chindesaurus et un genre éteint de dinosaures théropodes généralement rattaché à la famille des Herrerasauridae. Il a été découvert aux États-Unis dans les états d'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas, dans la formation de Chinle, datée de la fin du Carnien ou du Norien, c'est-à-dire il y a environ entre  (millions d'années). Cet animal est considéré comme l'un des plus anciens dinosaures d'Amérique du Nord.

Une seule espèce est rattachée au genre, Chindesaurus bryansmalli, décrite par  et Phillip A. Murry en 1995.

Description 
C'était un carnivore de petite taille doté de longues pattes postérieures, signe qu'il courait vite. On ne le connait que grâce à un unique spécimen incomplet, découvert à Chinde Point dans le Parc national de Petrified Forest.

Sa taille est estimée entre  de long. Sa masse est évaluée au plus à .

Classification 
Le cladogramme suivant est issu de l'analyse phylogénétique conduite par Hans-Dieter Sues, Sterling J. Nesbitt, David S Berman et Amy C. Henrici en 2011, qui place Chindesaurus comme un théropode herrerasauridé :

Voir aussi

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Caseosaurus

Notes et références 

Herrerasauridae
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1995